Csapás-tetői-barlang néven az alábbi barlangok lettek írásban említve:

 Csapás-tetői-barlang, sámsonházai barlang.
 Csapás-tetői-barlang, szinpetri barlang.